Il doppio del torneo di tennis Tampere Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Thierry Ascione e Édouard Roger-Vasselin che hanno battuto in finale Lauri Kiiski e Tero Vilen 5-7, 6-2, [12-10].

Teste di serie 

 Juan-Pablo Brzezicki /  Alejandro Fabbri (primo turno)
 Thierry Ascione /  Édouard Roger-Vasselin (Campioni)

 Daniel Muñoz de la Nava /  Ludwig Pellerin (primo turno)
 Konstantinos Economidis /  Jesse Huta Galung (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tampere Open 2006